Dolský Mlýn  bezeichnet:

Dolský Mlýn (Růžová), eine Wüstung in der Böhmischen Schweiz, Tschechien
Dolský Mlýn, eine Wüstung bei Dubá, Tschechien